Feuer Tanz System est un album du groupe Punish Yourself sorti en 1998 sur le label ELP! Records, ensuite réédité à l'intérieur du double album réédition "Crypt 1996-2002". Enregistré et mixé par Lionel "Lions" et vx 69.

Liste des morceaux 

 Dispossessed
 Flower
 Air Tribe
 I Like It
 Eye Sex Dance
 Nothingness Station
 Death by Water
 Slow Motion Demonstration
 Mecanibal (live)
 Endzeit banh bao (live)
 Totentranz (live)

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 1998